Zapatitos del Niño Jesús puede referirse a:

 el nombre común de la planta Fumaria agraria;
 el nombre común de la planta Lathyrus latifolius; o
 el nombre común de la planta '''''Sarcocapnos enneaphylla.